Americus může být:

 Americus (Georgie) – město v Georgii
 Americus (Indiana) – malé město v Indianě
 Americus (Kansas) – město v Kansasu